

Persone 
 James Ashton (1859-1935) – artista australiano
 James Ashton (1864-1939) – politico australiano
 James Ashton (1975) – sciatore canadese